Heiligenberg (Bas-Rhin), une commune de France
 Heiligenberg (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Château de Heiligenberg, château dans cette commune
 Heiligenberg (Autriche), une commune d'Autriche
 , une colline de Heidelberg